Morlet steht für:

 Morlet, eine französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Morlet ist der Familienname folgender Personen:

 Giulia Morlet (* 2002), französische Tennisspielerin
 Jean Morlet (1931–2007), französischer Geophysiker